Bartolomeüs (apostel)
 Bartolomeüs van Neocastro